Hugo Armando e André Sá hanno battuto in finale Harel Levy e Dudi Sela 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Goran Dragicevic /  Nathan Healey (primo turno)
 Eric Butorac /  Rik De Voest (quarti di finale)

 Chris Drake /  Cecil Mamiit (primo turno)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Atlanta Clay Court Challenger 2006